Schnepel ist der Familienname von:

 Burkhard Schnepel (* 1954), deutscher Ethnologe
 Ernst-Wilhelm Schnepel (1783–1837), Advokat 
 Erich Schnepel (1893–1986), deutscher evangelischer Pfarrer und Autor
 Theo Schnepel (1920–1996),  deutscher evangelischer Pfarrer, ehem. Leiter des Diakonissen-Mutterhauses in Marburg-Wehrda,  Sohn von Erich Schnepel
 Karl-Heinz Schnepel (1932–2008), deutscher Politiker (SPD)

Schnepel ist der deutschsprachige Name von:
 Coregonus, einer weltweit verbreiteten Speisefischgattung, auch Schnäpel, Maräne, R(h)einanke, Renke oder Felchen genannt

Siehe auch:
 Schnebel